Belle et Sébastien est un roman de Cécile Aubry dont les héros sont Sébastien, un garçon de  au début de l'aventure, et Belle, un chien de montagne des Pyrénées, qui vivent dans un village des Alpes françaises près de la frontière italienne. Sébastien vit chez son grand-père adoptif avec sa sœur et son frère, parce que sa mère, une tzigane, est morte en lui donnant naissance alors qu'elle franchissait la frontière le jour de la Saint Sébastien.

Adaptations

À la télévision 

 1965: Belle et Sébastien, feuilleton télévisé écrit et réalisé par Cécile Aubry
 1981-1982: Belle et Sébastien, série télévisée d'animation japonaise
 2017: Belle et Sébastien, série d'animation avec les voix de Jessica Kardos,  Brittany Drisdelle et Mark Camacho

Au cinéma 
 Belle et Sébastien, réalisé en 2013 par Nicolas Vanier ;
 Belle et Sébastien : L'aventure continue, réalisé en 2014 (sorti en ) par Christian Duguay ;
 Belle et Sébastien 3 : Le Dernier Chapitre, réalisé en 2018 par Clovis Cornillac.
Belle et Sébastien : Nouvelle Génération, réalisé en 2021 (sorti en octobre 2022) par Pierre Coré.

Romans

Feuilletons télévisés

Dessins animés

Films

Références 

Personnage de fiction créé en 1965
Personnage de fiction masculin
Chien de fiction